Суперкубок Кувейту з футболу 2014  — 7-й розіграш турніру. Матч відбувся 15 серпня 2014 року між чемпіоном Кувейту клубом Аль-Кадісія і володарем кубка Еміра Кувейту клубом Аль-Кувейт.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на goalzz

2014
Кувейт
Серпень 2014
2014 у Кувейті